Målaren kan syfta på:

 Målaren – en stjärnbild synbar enbart på södra stjärnhimlen
 Målaren (film) – en svensk film från 1982
 Målaren (seriealbum) – ett seriealbum om Lucky Luke
 Målaren (Almqvist) – en novell av Carl Jonas Love Almqvist

Se även 
 Målare
 Måleri (hantverk)
 Målarkonst